Raising the Bar steht für:

 Raising the Bar (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2008–2009)
 Raising the Bar, Originaltitel von Eine hohle Bar, Episode der Fernsehserie South Park (2012)